El apellido italiano Angioni corresponde a varias personalidades:

 Giulio Angioni (1939-2017), escritor y antropólogo italiano
 Virgilio Angioni (1878-1947), sacerdote católico y periodista italiano